Эстели () — город и муниципалитет в северо-западной части Никарагуа, административный центр департамента Эстели.

Географическое положение 
Расположен примерно в 150 км к северу от столицы страны, города Манагуа. Через Эстели проходит Панамериканское шоссе.
Абсолютная высота — 856 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 795,7 км².

Благодаря географическому положению, климат в городе остаётся мягким и благоприятным для людей на протяжении всего года.

История 

25 августа 1978 года Сандинистский фронт национального освобождения призвал начать всеобщую забастовку, а 5 сентября 1978 года - начал восстание против режима семейства Сомоса, одним из центров восстания стал город Эстели. С целью восстановления контроля над городом в Эстели были направлены части национальной гвардии, усиленные бронетехникой и авиацией. В ходе боевых действий имели место разрушения и человеческие жертвы.

После победы Сандинистской революции, 25 августа 1981 года распоряжением руководящего Совета страны  городу присвоено почётное звание «Город-герой»

В ходе выполнения плана по ликвидации неграмотности и развитию образования здесь были открыты новые школы, а в 1982 году - открыта школа сельского хозяйства и животноводства (Escuela Internacional de Agricultora y Ganadería "ALAG-Rivas").

В дальнейшем, при содействии СССР, ГДР и Чехословакии в Эстели была построена текстильная фабрика. Также, в 1987 году при содействии СССР здесь началось строительство средневолновой радиостанции.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляет 104 625 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика и инфраструктура 
Экономика города основывается на выращивании табака для производства сигар; кроме того имеет место туризм.

Эстели располагает лучшими в стране системами водопровода и канализации, покрывающими жилища почти всего населения города. На протяжении истории в Эстели строились 3 взлётно-посадочные полосы, однако на сегодняшний день нет ни одной.

Города-побратимы 
  Билефельд, Германия
  Делфт, Нидерланды
  Эври, Франция
  Шеффилд, Великобритания
  Ставангер, Норвегия
  Линчёпинг, Швеция
  Стивенс-Пойнт, США
  Ла-Абра, США
  Сан-Фелиу-де-Льобрегат, Испания

Примечания 

Города Никарагуа